Моктезума, Колонија Моктезума има више значења:

 Моктезума, Колонија Моктезума (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Моктезума, Колонија Моктезума (Исхуатлан дел Кафе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику